Moortown – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Moortown – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Moortown – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Moortown – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Moortown – miejscowość na wyspie Wight (Anglia)